Равиль Исмаилович Батыров (род. 1 мая 1931, Астрахань, РСФСР, СССР — 26.12.2014, Ташкент) — советский и узбекистанский кинорежиссёр, сценарист, народный артист Узбекской ССР (1981).

Биография 
Равиль (Роальд) Исмаилович Батыров родился в 1931 году в Астрахани. Правильное имя — Роальд. Дано в честь великого норвежца Роальда (Руаля) Амундсена.

Окончил режиссёрский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени А.Островского. Прошел стажировку на киностудии «Мосфильм» у режиссёров А.Алова и В.Наумова в фильме «Мир входящему».

Осуществил более пятнадцати режиссёрских постановок пьес классической и современной драматургии в Бухарском музыкально-драматическом театре имени С.Айни, где работал главным режиссёром.

В 1963 году Вместе с А. Хачатуровым осуществил постановку фильма по сценарию П. Кадырова «Твои следы» (1963). Первой самостоятельной работой Роальда Батырова был фильм «Приключения канатоходцев» (1964). Сопостановщик советско-югославского фильма «Хроника яростных дней» (1977—1978).

Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями («За трудовое отличие» (1959)). За постановку фильма «В 26-го не стрелять» ему присуждена премия Ленинского комсомола Узбекистана (1967).

С 1959 — на киностудии «Узбекфильм».

Скончался в 2014 году.

Фильмография 
 «Канатоходцы» (1964),
 «В 26-го не стрелять!» (1967),
 «Яблоки сорок первого года» (1969),
 «Ждем тебя, парень» (1972),
 «Мой добрый человек» (1973),
 «Незабытая песня» (1975),
 «Великолепный мечтатель» (1977),
 «Любовь и ярость» (1978, сопостановщик),
 «Вина лейтенанта Некрасова» (1985),
 «По второму кругу» (1987),
 «И это рай?» (2009) и др.

Примечания

Ссылки